Секундус, Секунд (Secundus) е име, водещо произхода си от Древен Рим и е давано обикновено на второто дете в семейството (). Това име носят следните по-известни личности:

 Квинт Попей Секундус, консул 9 г.; дядо на Попея Сабина, римска императрица, втора съпруга на император Нерон
 Гай Плиний Секунд (Плиний Стари) (23-79), римски учен
 Гай Плиний Цецилий Секунд (Плиний Млади) (61/62-113), писател
 Авъл Габиний Секунд, суфектконсул 35 г.
 Квинт Помпоний Секунд, суфектконсул 41 г.
 Авъл Габиний Секунд (консул 43 г.), суфектконсул 43 г.
 Луций Педаний Секунд, суфектконсул 43 г.
 Публий Калвизий Сабин Попмоний Секунд, суфектконсул 44 г., поет
 Секундус от Тренто (+ март 612), игумен, исторически писател